Соревнования по бадминтону на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 28 июля по 5 августа. Были разыграны 5 комплектов наград. Впервые в истории в бадминтоне олимпийская награда досталась сборной России: бронзовые медали в парном женском разряде завоевали Нина Вислова и Валерия Сорокина.

Соревнования

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивные объекты

Квалификация

Примечания

Ссылки 
 Бадминтон на официальном сайте Игр  
 Международная федерация бадминтона